Marcadet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jules Marcadet (1866-1959), dirigeant sportif français ;
 Jean-Rémy Marcadet (1755-?), danseur et chorégraphe français ;
 Marie-Louise Marcadet (1758-1804), chanteuse d’opéra suédoise, épouse du précédent.

Odonyme 
 Rue Marcadet, voie du  de Paris en France.

Architecture 
 Château Marcadet, maison bourgeoise et monument historique situé sur la commune française de Bogny-sur-Meuse dans le département français de la Meuse.

Divers 
 Marcadet - Poissonniers, station du métro de Paris dans le , sur les lignes 4 et 12 ;
 Gare de Pont-Marcadet, ancienne gare ferroviaire française de la ligne de Paris-Nord à Lille, située dans le  arrondissement de Paris ;
 Cimetière Marcadet, ancien cimetière français de la commune de La Chapelle, puis du  arrondissement de Paris ;

Patronyme français